Columbo est une série télévisée policière américaine
 Columbo, série de livres, novélisation de la série télévisée.
Columbo est un personnage de fiction d'une pièce de théâtre puis d'une série télévisée.

Pseudonyme